Plusieurs ensembles de quatre libertés ont été énoncés, sans toutefois qu'il n'y ait de réel lien entre eux :
 les quatre libertés énoncées par le président américain Franklin D. Roosevelt (1941) ;
 les quatre libertés du logiciel libre énoncées par Richard Stallman pour la Free Software Foundation (1986) ;
 les quatre libertés de l'Union européenne garanties par le marché commun (1993).
.